

Mittenwalde – città del Brandeburgo (circondario di Dahme-Spreewald)
 Mittenwalde – comune del Brandeburgo (circondario dell'Uckermark)